

Patronyme 
 Louis Béchereau, 1880-1970, ingénieur aéronautique français, pionnier de l’aviation ;
 fondateur de la société Kellner-Béchereau, constructeur aéronautique français de l’entre-deux-guerres (de 1931 à 1942).

Toponymes 
 lac Béchereau, au Québec, Canada ;
 plusieurs hameaux ou lieux-dits en France, par exemple dans le Loiret.